Karl Brüning ist der Name folgender Personen:

* Karl Brüning (Schauspieler) (1808–1870), deutscher Schauspieler
 Karl Brüning (Schriftsteller) (1908–1984), deutscher Schriftsteller